Kasanka (ukrainisch und russisch ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der Ukraine an beiden Ufern des Flusses Wyssun mit 7179 Einwohnern (2016).

Der Ort wurde 1800 von Bauern aus dem Gouvernement Kursk gegründet, der Name wurde zu Ehren der Gottesmutter von Kasan gewählt. Der Ort lag bei Gründung im Gouvernement Cherson und kam später zur heutigen Oblast Mykolajiw.

Geographie 
Der Ort war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des Rajon Kasanka im Nordosten der Oblast Mykolajiw und liegt etwa 132 km nordöstlich der Oblasthauptstadt Mykolajiw und fast 50 km westlich von Krywyj Rih.

Verwaltungsgliederung 
Am 29. September 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Kasanka (/Kasankiwska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die Dörfer Andrijiwka, Biliwka, Burjatschky, Dmytriwka, Dmytro-Biliwka, Kosliwka, Krotiwka, Lahodiwka, Lasariwka, Losowe, Marjaniwka, Mykolajiwka, Mychajliwka, Nowa Wyssun, Nowodanyliwka, Nowoukrajinka, Nowowassyliwka, Nowowolodymriwka, Pawliwka, Petrowo-Wyssunske, Romaniwka, Serhijiwka, Trojizko-Safonowe, Tscherwona Nowoseliwka und Welykooleksandriwka sowie die Ansiedlungen Dobrowilske, Hranitne und Nowodanyliwka, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dorf Lasariwka die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Kasanka (Казанківська селищна рада/Kasankiwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Kasanka.

Am 12. Juni 2020 kamen noch 20 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetene Dörfer und die Ansiedlungen Kasanka, Kopani, Utischne und Wyssun zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Baschtanka.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kasanka Teil der Gemeinde:

Rajon 
Der ehemalige Rajon Kasanka wurde 1923 gegründet. Er grenzte im Norden und Nordwesten an die Oblast Kirowohrad im Osten an die Oblast Dnipropetrowsk und im Südosten an die Oblast Saporischschja.
Der Rajon hatte eine Fläche von 1349 km² und eine Bevölkerung von 24.745 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte im Rajon betrug 18 Einwohner pro km².

Weblinks 
 Informationen zur Geschichte des Ortes (russisch)
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet 1800
Rajon Baschtanka